Миланов () — болгарская фамилия; имеет женскую форму :

 Миланов, Александр Александрович (1942—2001) — российский поэт.
 Миланов, Георгий (род. 1992) — болгарский футболист, полузащитник российского ЦСКА и сборной Болгарии.
 Миланов, Димитр (1929—1995) — болгарский футболист, полузащитник.
 Миланов, Живко (род. 1984) — болгарский футболист, защитник сборной Болгарии.
 Миланов, Илия (род. 1992) — болгарский футболист, защитник болгарского «Литекса» и сборной Болгарии.
 Миланов, Иордан (род. 1924) — бывший генерал-майор болгарских ВВС[2], доктор военных наук.
 Миланов, Николай Олегович (1950—2014) — пластический хирург, академик РАМН, доктор медицинских наук, профессор, лауреат Государственной премии СССР
 Миланов, Филип (род. 1991) — бельгийский метатель диска, призёр чемпионата мира.

